Marie Terezie Trani (15. ledna 1867 – 1. března 1909) byla neapolsko-sicilská princezna a jediné dítě bavorské vévodkyně Matyldy a Ludvíka Bourbonského, hraběte z Trani.

Rodiče 
Matka Marie Matylda Bavorská byla druhá nejmladší dcera bavorského vévody Maxe a sestra rakouské císařovny Alžběty (Sisi), která tak byla její tetou. Roku 1861 se provdala v Mnichově za hraběte Ludvíka Trani, prince z rodu Bourbon-Obojí Sicílie, mladšího nevlastního bratra bývalého krále Obojí Sicílie Františka II. Dcera Marie Terezie byla jejich jediným dítětem.

Život 
Marie Terezie se narodila 15. ledna 1867 v obci Enge, která byla později připojena k Curychu. Od narození se však Marii Terezii říkalo Mädi. Mädi si často hrávala se svou stejně starou sestřenicí Marií Valerií, dcerou císařovny Alžběty a zůstaly přítelkyněmi. V mladí byla žákyní penzionátu Victoria v Baden-Badenu.

Dne 27. června 1889 si vzala dědičného prince Viléma Hohenzollern-Sigmaringen. Mladá rodina bydela v Berlíně na Tempelhofském nábřeží. Už rok po svatbě 19. srpna 1890 se jim narodila dcera Augusta Viktorie a za další rok 30. srpna 1891 přišla na svět dvojčata Friedrich Viktor a František Josef.

Marie Terezie už od mládí trpěla chorobou míchy (pravděpodobně roztroušenou sklerózou), a tak léto raději trávila v lázních Bad Tölz a zimu v Cannes ve Francii, kde zdejší klima zmírňovalo její nemoc. I přesto se tato nemoc dále zhoršovala. Kněžna ze Sigmaringenu zemřela 1. března 1909 na zápal plic v Cannes.

Potomci 
 Augusta Viktorie Hohenzollernská (19. srpna 1890 – 29. srpna 1966),
 ⚭ 1913 Manuel II. Portugalský (19. března 1889 – 2. července 1932), portugalský král v letech 1908–1910
 ⚭ 1939 hrabě Robert Douglas (24. dubna 1880 –26. srpna 1955)
 Fridrich Hohenzollernský (30. srpna 1891 – 6. února 1965), hohenzollernský kníže, ⚭ 1920 Markéta Karola Saská (24. ledna 1900 – 16. října 1962)
 František Josef Hohenzollernsko-Emdenský (30. srpna 1891 – 3. dubna 1964), ⚭ 1921 Marie Alix Saská (1901–1990)

Vývod z předků

Literatura 
 Bestenreinerová Erika: Sisi a její sourozenci, Nakladatelství Brána, Praha 2004.

Externí odkazy 
 

Neapolské princezny
Sicilské princezny
Bourbon-Obojí Sicílie
Lidé s roztroušenou sklerózou
Narození 15. ledna
Narození v roce 1867
Narození v Curychu
Úmrtí 1. března
Úmrtí v roce 1909
Úmrtí v Cannes
Ženy
Švýcarští římští katolíci
Bourbonsko-sicilské princezny
Hohenzollernsko-sigmaringenské princezny